Курдак — река в России, протекает по Бардымскому району Пермского края. Устье реки находится в 2,9 км по правому берегу реки Сарашка. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014707.

Примечания 

Бассейн Тулвы
Реки Бардымского района